A 2017-es atlétikai világbajnokságon a férfi távolugrást augusztus 4-én és 5-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban.

A címvédő Greg Rutherford bokasérülés miatt nem tudott indulni.

A győztes a dél-afrikai Luvo Manyonga lett, aki szoros versenyben múlta felül Jarrion Lawsont, illetve honfitársát.

Rekordok

Menetrend

Eredmények
WR – világrekord
CR – világbajnoki rekord
AR – kontinens rekord
NR – országos rekord
PB – egyéni rekord
WL – az adott évben aktuálisan a világ legjobb eredménye
SB – az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Selejtező

Döntő

Jegyzetek
 Selejtezők eredménye
 A döntő eredménye

2017-es atlétikai világbajnokság